Adama Coulibaly peut désigner :
 Adama Coulibaly, homme politique ivoirien ;
 Adama Coulibaly (1980-), footballeur malien ;
 Adama Coulibaly (1998-), joueuse malienne de basket-ball.
 Adama Coulibaly, universitaire (littérature)